Паверман — еврейская фамилия.

 Паверман, Валерий Маркович (1939—2008) — российский литературовед, сын М. И. Павермана.
 Паверман, Марк Израилевич (1907—1993) — дирижёр, педагог, народный артист РСФСР.

 Глейбман, Ева Вольфовна (урождённая Паверман, 1920—2014) — советский лингвист-романист.